Национальная библиотека Сербии () расположена в Белграде, в общине Врачар. Её здание признано памятником культуры Белграда.

История 
Основание библиотеки связано с историческим событием февраля 1832 года, когда Димитрие Давидович, издатель первой сербской газеты, обратился с письмом к князю Милошу Обреновичу. В ноябре того же года князь распорядился отправлять обязательные экземпляры в Национальную библиотеку.

Во время Первой мировой войны здание библиотеки и её собрания пострадали в результате бомбардировок, поэтому оставшиеся собрания были перевезены из Белграда в Ниш и Крагуевац для их сохранения. После окончания войны и согласно Акту о Национальной библиотеке и Закону о печати от 1919 года, библиотека стала центральной государственной и получила право получения обязательных экземпляров публикуемых книг со всего королевства Югославия.

В апреле 1941 года, после начала вторжения стран «оси» в Югославию, в ходе немецких бомбардировок Белграда полностью уничтожили здание библиотеки вместе с собранием книг в 500 000 экземпляров, бесценной коллекцией из 1424 кириллических рукописей и уставов, коллекцией старинных карт и гравюр, насчитывавшей 1500 единиц, коллекцией из 4000 журналов, 1800 газетных заголовков, богатыми и уникальными архивами турецких документов и со всеми списками и каталогами.

После освобождения Белграда в 1944 году, при изменившихся социальных условиях, начался период интенсивной реконструкции.

Примечания

Ссылки 

 
 

Культура Сербии
Сербия
Организации, основанные в 1832 году